The Game Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку их альбома The Game. В рамках этого тура группа впервые выступила с концертами в Южной Америке. Семь выступлений в Аргентине и Бразилии посетили около полумиллиона человек.

Запись концертов 24 и 25 ноября 1981 года в Монреале была издана под названием "We Will Rock You" на VHS и DVD. В 2007 году вышло переиздание на CD и DVD - "Queen Rock Montreal"

Состав 
 Джон Дикон – Бас-гитара
 Брайан Мэй – Гитара, Бэк-вокал, Фортепиано (Save Me, Teo Torriatte)
 Фредди Меркьюри – Вокал, Фортепиано, Ритм-гитара (Crazy Little Thing Called Love)
 Роджер Тейлор – Ударные, Бэк-вокал, Вокал (I'm in Love With My Car)

Сет-лист 
 Jailhouse Rock (В Монреале исполнялся после Sheer Heart Attack)
 We Will Rock You (fast)
 Let Me Entertain You
 Play the Game
 Mustapha/Death on Two Legs/Killer Queen/I'm in Love with My Car
 Get Down, Make Love
 You’re My Best Friend, позже заменен на Need Your Loving Tonight
 Save Me
 Now I'm Here/Dragon Attack
 Fat Bottomed Girls
 Love of My Life
 Keep Yourself Alive/Brighton Rock
 Crazy Little Thing Called Love
 Bohemian Rhapsody
 Tie Your Mother Down
 Another One Bites the Dust (с Хартфорда)
 Sheer Heart Attack
 We Will Rock You
 We Are the Champions
 God Save the Queen

Другие песни:
 Flash (с Бирмингема, 6 декабря 1980 года)
 The Hero (с Эссена, 29 ноября 1980 года)
 Somebody To Love (с Буэнос-Айреса, 1 марта 1981 года)
Fat Bottomed Girls (c 1 марта 1981 года по 20 марта 1981 года; Монтеррей, 9 октября 1981 года)
 Battle Theme (с 23 ноября 1980 года по 18 февраля 1981 года)
 Rock It (Prime Jive) (с 5 июля 1980 года по 21 марта 1981 года)
 ’39 (вступление) (Нью-Йорк, 29 сентября)
 We Wish You a Merry Christmas (Бирмингем, 6 декабря)
 Imagine (9 декабря 1980 года, в память о Джоне Ленноне, убитом 8 декабря)
 Vultan's Theme (с 12 января по 18 января, 1981 год)
 Teo Torriatte (Let Us Cling Together) (Только в Японии)
 The Millionaire Waltz (вступление) (Токио, 18 февраля)
 Back Chat (импровизация, в середине Another One Bites the Dust, Монтеррей, 9 октября 1981 года)
 Under Pressure (Монреаль, 1981 год)

Даты выступления

Примечания

Ссылки 
 Queen Concerts
 Queen Live

Концертные туры Queen
Концертные туры 1980 года
Концертные туры 1981 года